Ferdinand Keller peut faire référence à : 
 Ferdinand Keller (1946-), footballeur allemand
 Ferdinand Keller (1842-1922), peintre allemand
 Ferdinand Keller (1800-1881), archéologue suisse